Leichtschnellzug steht für:
 Eine Marke für leichte Städteschnellzüge der Deutschen Bundesbahn von 1953 bis 1960, siehe Schnellzug#Leichtschnellzug
 Vorläufer des Städteschnellzug der Schweizerischen Bundesbahnen.